Gdy się Chrystus rodzi – kolęda
 Gdy się Chrystus rodzi – album Violetty Villas